Phyllaplysia cymodacea är en snäckart som beskrevs av K. B. Clark 1976. Phyllaplysia cymodacea ingår i släktet Phyllaplysia och familjen Notarchidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sjöharar
cymodacea